

Personagens da Bíblia 
 São José — marido de Maria, mãe de Jesus
 José (irmão de Jesus)
 José (filho de Jacob) — patriarca de uma das doze tribos de Israel, governador do Egito

Outros usos 
 José (patriarca nestoriano) — patriarca da Igreja Assíria do Oriente, de 552 a 567
 José (livro) — de poemas, de Carlos Drummond de Andrade

Desambiguações de prenomes